Kartiska kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kartiska (sjö), Birkaland, 
 Kartiska (ö), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar